Caladan est une planète fictive de l’univers de Dune créé par Frank Herbert. C’est la troisième planète du système Delta Pavonis.

Planétologie 
La surface de Caladan est majoritairement immergée et son climat caractérisé par d’importantes précipitations et des vents puissants, sans pour autant nécessiter de mesures de contrôle climatique spéciales et coûteuses. Les terres habitables sont essentiellement constituées de prairies, de marécages et de forêts touffues.

L’économie de Caladan est principalement agricole, une variété locale de riz, le riz Pundi, constituant le premier produit d’exportation. La pêche est également un moyen de subsistance traditionnel de sa population et un autre produit typique de la planète est la fourrure de baleine. Caladan est également connue pour des produits secondaires, tels que le vin et le bétail, principalement bovin.

La cuisine caladanaise est plutôt raffinée, la majorité de ses plats contenant de la viande.

Caladan à l'époque des Atréides 

Caladan est le fief ancestral de la Maison Atréides, et le monde où Paul Atréides a passé les quinze premières années de sa vie. Les Atréides ont vécu sur Caladan pendant vingt-six générations dans le Castel Caladan, avant d’émigrer vers Arrakis pour y assurer la gestion de l’Epice sur ordre de Shaddam IV.

Caladan possède une puissante force de défense militaire fondée sur la supériorité navale et aérienne, et sa population est farouchement loyale à la Maison Atréides. On dit que les forces d’élite de l’infanterie Atréides rivalisent d’adresse avec les Sardaukars de l’Empereur. En raison d’une telle puissance militaire, Caladan est considérée comme imprenable, ce qui pousse les ennemis des Atréides à les attirer vers une position plus vulnérable : Arrakis.

Après Leto II 

Après la période du roman L'Empereur-Dieu de Dune, Caladan n’est plus connue que sous le nom de Dan.

Elle reprend cependant son ancien nom lorsque les Machines Pensantes placent le ghola de Vladimir Harkonnen à sa tête, au cours des événements des Chasseurs de Dune. Il y a pour charge d’éduquer Paolo, le ghola de Paul Atréides, de façon qu’il devienne le jouet consentant des machines. Dans ce but, le Baron reconstitue le Castel Caladan de jadis et achète de nombreux objets d’époque. Par contre, par goût personnel, il entreprend d’industrialiser Caladan au-delà du raisonnable, ambitionnant d’en faire une nouvelle Giedi Prime.

Planète de Dune
Océan dans la fiction

de:Handlungsorte der Dune-Zyklen#Caladan / Dan